По́ла Ма́лкомсон (; род. , Белфаст) — ирландская актриса, в основном снимающаяся на телевидении. Играла ведущие роли в таких сериалах как «Дедвуд» (HBO) и «Каприка» (SyFy). Использует иногда псевдоним — Пола Уильямс.

Биография 
Пола уехала из родного Белфаста в 15 лет. Несколько лет путешествовала по Европе. В 1991 году поселилась в Ист-Виллидж (Нью-Йорк, США), где работала в баре. Там её заметил режиссёр Майкл Алмерейда и пригласил к себе в картину «Другая девушка, другой мир» на роль барменши. После этого она прошла ускоренный курс актёрского мастерства, и была приглашена на съёмки вестерна «Тумстоун». Впоследствии преимущественно играла в театральных постановках в Лос-Анджелесе, с конца 1990-х стала получать небольшие роли в кино и на телевидении.

Настоящий зрительский успех к ней пришёл в сериале «Дедвуд» (2004—2006), где она на протяжении всех трёх сезонов играла проститутку Трикси. Одна из главных ролей — доктора Аманды Грэйстоун — досталась ей в фантастическом сериале «Каприка» (2009—2010). Как приглашённая актриса участвует во многих известных телевизионных проектах. Так же сыграла в фильме «Голодные игры» Миссис Эвердин, маму главной героини Китнисс Эвердин.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США